Adama Coulibaly (Bamako, 10 de setembro de 1980) é um futebolista profissional malinês, defensor, milita no AJ Auxerre.

Carreira 
Coulibaly representou o elenco da Seleção Malinesa de Futebol no Campeonato Africano das Nações de 2013.

Títulos 
 Mali
 Campeonato Africano das Nações: 2013 - 2º Lugar

Ligações externas
Perfil em Ogol

Naturais de Bamaco
Futebolistas do Mali
Futebolistas do Djoliba AC
Futebolistas do Racing Club de Lens
Futebolistas da Association de la Jeunesse Auxerroise
Futebolistas do Valenciennes Football Club
Jogadores da Seleção Malinesa de Futebol
Jogadores da Copa das Nações Africanas de 2002
Jogadores da Copa das Nações Africanas de 2004
Jogadores da Copa das Nações Africanas de 2008
Jogadores da Copa das Nações Africanas de 2013